Чемпионат мира по кёрлингу среди ветеранов 2008 проводился в городе  (Финляндия) c 9 по 15 марта 2008 года как для мужских, так и для женских команд. В чемпионате приняло участие 18 мужских команд и 10 женских команд. Чемпионат проводился в 7-й раз.

В мужском турнире чемпионом стала (5-й раз в своей истории) сборная Канады, победившая в финале сборную Швеции. Третье место заняла сборная США, победившая в матче за бронзовую медаль сборную Шотландии.

В женском турнире чемпионом стала (4-й раз в своей истории) сборная Канады, победившая в финале сборную Шотландии. Третье место заняла сборная Швейцарии, победившая в матче за бронзовую медаль сборную Финляндии.

Впервые в чемпионате приняла участие мужская сборная России.

Чемпионат проходил одновременно и в одном спортивном комплексе (но на разных площадках) с чемпионатом мира среди смешанных пар 2008.

Мужчины

Составы команд 

(Скипы выделены полужирным шрифтом)

Групповой этап

Группа A

Группа B 

  Проходят в плей-офф
  Проходят в тай-брейк за выход в плей-офф со 2-го места
 «W» — техническая победа; «L» — техническое поражение

 Тай-брейк 14 марта, 12:00 Плей-офф 

Полуфиналы. 15 марта, 9:00Матч за 3-е место. 15 марта, 15:00Финал. 15 марта, 15:00 Итоговая классификация 

 Женщины 

 Составы команд (Скипы выделены полужирным шрифтом) Групповой этап 

  Проходят в плей-офф
  Проходят в тай-брейк за выход в плей-офф с 4-го места
 «W» — техническая победа; «L» — техническое поражение Тай-брейк 

 Плей-офф 

Полуфиналы. 15 марта, 9:00Матч за 3-е место. 15 марта, 15:00Финал. 15 марта, 15:00''

Итоговая классификация

Примечания

Ссылки 
 Результаты и статистика чемпионата на сайте Всемирной федерации кёрлинга (мужской турнир)
 Результаты и статистика чемпионата на сайте Всемирной федерации кёрлинга (женский турнир)
 Официальный сайт чемпионата (в веб-архиве)
 Страница чемпионата на сайте Ассоциации кёрлинга Финляндии

Спорт в Финляндии в 2008 году
Март 2008 года
2008
Международные соревнования по кёрлингу в Финляндии